Вертинський — українське та білоруське прізвище.

Відомі носії:
 Вертинський Олексій Сергійович (1956) — український актор театру і кіно. Заслужений артист України.
 Вертинський Олександр Миколайович (1889—1957) — російський естрадний артист, кіноактор, композитор, поет і співак, кумир естради в першій половині XX століття.

Див. також 
 Вертинська
 Веретинський
Білоруські прізвища
Українські прізвища